hrabstwo Humboldt (ang. Humboldt County) w USA, w stanie Kalifornia
 hrabstwo Humboldt (ang. Humboldt County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Humboldt (ang. Humboldt County) w USA, w stanie Nevada